John Yarde-Buller ist der Name folgender Personen:

* John Yarde-Buller, 3. Baronet, britischer Politiker
 John Yarde-Buller, 1. Baron Churston (1799–1871)
 John Yarde-Buller, 2. Baron Churston (1846–1910), britischer Peer und Soldat
 John Yarde-Buller, 3. Baron Churston (1873–1930)
 John Yarde-Buller, 5. Baron Churston (* 1934)